Degenhardt ist der Familienname folgender Personen:
 
 Annette Degenhardt (1965–2022), deutsche Musikerin, Tochter von Gertrude Degenhardt
 Carla Degenhardt (* 1963), österreichische Künstlerin
 Destroy Degenhardt, (Disko Degenhardt), deutscher Rapper, siehe Vandalismus (Rapper)
 Eric Degenhardt (* 1968), deutscher Industriedesigner 
 Ernst Degenhardt (1877–1950), deutscher Politiker (DDP, CDU), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Eva Marie Degenhardt (* 1953), deutsche Künstlerin
 Franz Josef Degenhardt (1931–2011), deutscher politischer Liedermacher 
 Gertrude Degenhardt (* 1940), deutsche Lithografin und Zeichnerin
 Hubert Schmitt-Degenhardt (1902–1995), deutscher Verwaltungsjurist
 Inge Degenhardt (* 1935), deutsche Germanistin und Filmwissenschaftlerin
 Jan Degenhardt (* 1962), deutscher Folk-Sänger, Sohn von Franz Josef Degenhardt
 Jessica Degenhardt (* 2002), deutsche Rennrodlerin
 Johannes Joachim Degenhardt (1926–2002), deutscher katholischer Erzbischof und Kardinal, Cousin von Franz Josef Degenhardt
 Jürgen Degenhardt (1930–2014), deutscher Liedtexter, Schauspieler, Regisseur und Buchautor
 Kai Degenhardt (* 1964), deutscher Musiker, Sohn von Franz Josef Degenhardt
 Karl Friedrich Degenhardt (* 1991), deutscher Jazzmusiker
 Lena Degenhardt (* 1999), deutsche Handballspielerin
 Manfred Degenhardt (* 1940), Maler und Holzschneider
 Sven Degenhardt (* 1962), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Wilhelm Degenhardt (1907–1975), deutscher Jurist, Rechtsanwalt und 1968–1972 Oberbürgermeister von Goslar

Siehe auch:
 Die Degenhardts, deutscher Spielfilm von Werner Klingler
 Mein Leben %26 Ich, deutsche Fernsehserie um den Alltag der Schülerin Alexandra „Alex“ Degenhardt und ihrer Familie
 Degenhard
 Degenhart